Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 15 km-es egyéni indításos versenyszámát február 9-én rendezték Nozava Onsenben. Az aranyérmet a bolgár Ekaterina Dafovszka nyerte meg. A Magyarországot képviselő Bozsik Anna az 57., Szemcsák Éva az 58. helyen végzett.

Végeredmény 
Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.

Források 

N15